Krona kan syfta på:

 Krona (huvudprydnad) – en konstfullt smyckad huvudbonad, vanligen använd för att uttrycka viss värdighet
 Brudkrona – en huvudbonad som bärs antingen av bruden, eller såväl brud som brudgum, på ett kristet bröllop
 Rangkrona – ett heraldiskt element som visar vapnets ägares status
 Krona (valuta) – namnet på valutan i flera länder
 Krona –  ett mynts eller medaljs framsida, se Åtsida 
 Tandkrona – en del av en tand
 Krona (växter) – övre delar av en växt (blomma eller träd)
 Borrkrona – del på maskin för borrning där borret fästs
 Odödlighetens Krona – som symboliseras av en ring av stjärnor
 Ljuskrona – armatur för belysning

Se även
 Crona
Kronan
Korona
Corona